Єнчепінг (лен) — адміністративна область у Швеції.
 Єнчепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Єнчепінг — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.
 Єнчепінг Седра — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.

Також різнописання як Йєнчепінг, Йончепінг, Йончопінг.